Warnen bezeichnet:
 einen germanischen Volksstamm, siehe Warnen
 mit deutschem Namen zwei russische Orte in der Oblast Kaliningrad:
 Oserki (Kaliningrad, Nesterow) im Rajon Nesterow (Warnen, Kreis Goldap/Ostpreußen)
 Schmeljowo (Kaliningrad) im Rajon Neman (Warnen, Kreis Ragnit, 1922–1945 Kreis Tilsit-Ragnit/Ostpreußen)

Siehe auch: Warnung